Вулиця Мулярська (Бучач)
 Вулиця Мулярська (Львів)